Svetovno prvenstvo v biatlonu 1971 je enajsto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 6. in 7. marcem 1971 v Hämeenlinnaju, Finska, v dveh disciplinah za moške.

Dobitniki medalj

Moški

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na IBU: 20 km, štafeta
Prvenstvo na Sports123.com

1971
1971 v športu
Športne prireditve na Finskem
Hämeenlinna